Сезон 1999 года Чемпионата мира по ралли (World Rally Championship) — 27-й сезон чемпионата мира проводимого под эгидой Международной федерации автоспорта (ФИА).

Календарь сезона 

На заседания Всемирного совета по автоспорту (World Motorsport Council), был анонсирован календарь сезона, включающий 14 этапов

Карта этапов

Команды и пилоты 

Примечание: Результаты и заявочные листы взяты из этого источника

Результаты этапов

Итоги чемпионата

Личный зачёт 
Очки в зачёт, получают первые 6 классифицированных гонщиков. Кроме того, на Ралли Корсики и Ралли Финляндии впервые был опробован формат дополнительных очков тройке победителей на телевизионном этапе (то что в будущем получит название Power Stage). Причем, в 1999 году принимать участие в данном этапе могли даже экипажи, сошедшие по ходу соревнований.

Зачёт производителей

Статистика и достижения 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

См. также 
 Intercontinental Rally Challenge

Примечания

Ссылки 

 Статистика сезона на сайте статистики турниров ФИА
 Турнирные таблицы WRC 1999 
 Результаты чемпионата мира по ралли 1999 года на сайте ewrc-results.com 
 Обзор сезона на wrc-info.ru, часть 1,  часть 2,  часть 3

1999 год в автоспорте
Сезоны WRC